Le tournoi de Philadelphie est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1976 se dispute à Philadelphie du  au .

Evonne Goolagong remporte le simple dames. En finale, elle bat Chris Evert.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Billie Jean King et Betty Stöve.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Philadelphie
 Saison 1976 de la WTA

Lien externe 
  Site de la WTA

Navigation 

WTA 1976
Philadelphie
Tennis aux États-Unis en 1976
Sport en mars 1976
Sport en avril 1976